John Parker peut désigner :
 John Parker (1729-1775), un patriote et milicien américain ;
 John Parker (1735-1788), un pair britannique et membre du Parlement ;
 John Parker (1772-1840), un pair et un politicien britannique ;
 John Parker (1799-1881), un avocat et homme politique britannique ;
 John Parker (1885-1958), un juge américain ;
 John Parker (1906-1987), un homme politique britannique ;
 John Parker (1923-2015), un pair britannique, un soldat professionnel et un serviteur royal ;
 John Parker (1927-2022), un athlète britannique, spécialiste du 110 m haies.

Voir aussi 
 John Parker Hale (1806-1873), un juriste et homme politique américain

 John Parker Hawkins (1830-1914), un officier de carrière de l'armée des États-Unis
 John M. Parker (1863-1939), un gouverneur démocrate de la Louisiane du 11 mai 1920 au 13 mai 1924